

519001–519100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 519001 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 519002 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 519003 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 519004 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 519005 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 519006 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 519007 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 519008 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 519009 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 519010 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 519011 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 519012 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 519013 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 519014 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 519015 || || 1 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 519016 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 519017 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 519018 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 519019 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 519020 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 519021 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 519022 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 519023 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 519024 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 519025 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 519026 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 519027 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 519028 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 519029 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 519030 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 519031 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 519032 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 519033 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 519034 || || 3 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 519035 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 519036 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 519037 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 519038 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 519039 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 519040 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 519041 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 519042 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 519043 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 519044 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 519045 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 519046 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 519047 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 519048 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 519049 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 519050 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 519051 || || 25 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 519052 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 519053 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 519054 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 519055 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 519056 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 519057 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 519058 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 519059 || || 4 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 519060 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 519061 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 519062 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 519063 || || 18 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 519064 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 519065 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 519066 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 519067 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 519068 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 519069 || || 1 de juny de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 519070 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 519071 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 519072 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 519073 || || 8 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 519074 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 519075 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 519076 || || 4 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 519077 || || 5 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 519078 || || 5 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 519079 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 519080 || || 28 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 519081 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 519082 || || 1 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 519083 || || 1 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 519084 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 519085 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 519086 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 519087 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 519088 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 519089 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 519090 || || 15 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 519091 || || 8 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 519092 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 519093 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 519094 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 519095 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 519096 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 519097 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 519098 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 519099 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 519100 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

519101–519200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 519101 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 519102 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 519103 || || 13 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 519104 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 519105 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 519106 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 519107 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 519108 || || 22 de juny de 2010 || Nogales || Tenagra II Obs. ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 519109 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 519110 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 519111 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 519112 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 519113 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 519114 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 519115 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 519116 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 519117 || || 20 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 519118 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 519119 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 519120 || || 20 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 519121 || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 519122 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 519123 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 519124 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 519125 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 519126 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 519127 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 519128 || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 519129 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 519130 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 519131 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 519132 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 519133 || || 7 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 519134 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 519135 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 519136 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 519137 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 519138 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 519139 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 519140 || || 20 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 519141 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 519142 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 519143 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 519144 || || 5 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 519145 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 519146 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 519147 || || 6 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 519148 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 519149 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 519150 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 519151 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 519152 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 519153 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 519154 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 519155 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 519156 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 519157 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 519158 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 519159 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 519160 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 519161 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 519162 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 519163 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 519164 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 519165 || || 13 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 519166 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 519167 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 519168 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 519169 || || 17 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 519170 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 519171 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 519172 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 519173 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 519174 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 519175 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 519176 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 519177 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 519178 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 519179 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 519180 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 519181 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 519182 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 519183 || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 519184 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 519185 || || 2 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 519186 || || 12 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 519187 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 519188 || || 1 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 519189 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 519190 || || 4 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 519191 || || 4 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 519192 || || 5 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 519193 || || 14 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 519194 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 519195 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 519196 || || 19 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 519197 || || 10 d'agost de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#FA8072
| 519198 || || 13 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 519199 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 519200 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

519201–519300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 519201 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 519202 || || 4 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 519203 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 519204 || || 3 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 519205 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 519206 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 519207 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 519208 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 519209 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 519210 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 519211 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 519212 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 519213 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 519214 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 519215 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 519216 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 519217 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 519218 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 519219 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 519220 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 519221 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 519222 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 519223 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 519224 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 519225 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 519226 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 519227 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 519228 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 519229 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 519230 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 519231 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 519232 || || 12 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 519233 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 519234 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 519235 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 519236 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 519237 || || 14 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 519238 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 519239 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 519240 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 519241 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 519242 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 519243 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 519244 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 519245 || || 26 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 519246 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 519247 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 519248 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 519249 || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 519250 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 519251 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 519252 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 519253 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 519254 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 519255 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 519256 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 519257 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 519258 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 519259 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 519260 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 519261 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 519262 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 519263 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 519264 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 519265 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 519266 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 519267 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 519268 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 519269 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 519270 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 519271 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 519272 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 519273 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 519274 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 519275 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 519276 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 519277 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 519278 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 519279 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 519280 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 519281 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 519282 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 519283 || || 7 de juny de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 519284 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 519285 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 519286 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 519287 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 519288 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 519289 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 519290 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 519291 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 519292 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 519293 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 519294 || || 5 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 519295 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 519296 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 519297 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 519298 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 519299 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 519300 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

519301–519400 

|-bgcolor=#fefefe
| 519301 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 519302 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 519303 || || 26 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 519304 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 519305 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 519306 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#FFC2E0
| 519307 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 519308 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 519309 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 519310 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 519311 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 519312 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 519313 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 519314 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 519315 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 519316 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 519317 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 519318 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 519319 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 519320 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 519321 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 519322 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 519323 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 519324 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 519325 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 519326 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 519327 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 519328 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 519329 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 519330 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 519331 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 519332 || || 25 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 519333 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 519334 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 519335 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 519336 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 519337 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 519338 || || 14 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 519339 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 519340 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 519341 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 519342 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 519343 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 519344 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 519345 || || 23 de juny de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 519346 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 519347 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 519348 || || 31 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 519349 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 519350 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 519351 || || 1 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 519352 || || 7 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 519353 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#FFC2E0
| 519354 || || 25 de maig de 2011 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 519355 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 519356 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 519357 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 519358 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 519359 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 519360 || || 27 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 519361 || || 29 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 519362 || || 2 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 519363 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 519364 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 519365 || || 2 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 519366 || || 9 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 519367 || || 9 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 519368 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 519369 || || 15 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 519370 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 519371 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 519372 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 519373 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 519374 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 519375 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 519376 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 519377 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 519378 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 519379 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 519380 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 519381 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 519382 || || 28 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 519383 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 519384 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 519385 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 519386 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 519387 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#FA8072
| 519388 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 519389 || || 18 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 519390 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 519391 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 519392 || || 23 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 519393 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 519394 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 519395 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 519396 || || 19 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 519397 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 519398 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 519399 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 519400 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

519401–519500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 519401 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 519402 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 519403 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 519404 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 519405 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 519406 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 519407 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 519408 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 519409 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 519410 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 519411 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 519412 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 519413 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 519414 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 519415 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 519416 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 519417 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 519418 || || 23 d'octubre de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 519419 || || 25 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 519420 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 519421 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 519422 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 519423 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 519424 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 519425 || || 15 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 519426 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 519427 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 519428 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 519429 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 519430 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 519431 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 519432 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 519433 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 519434 || || 6 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 519435 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 519436 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 519437 || || 3 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 519438 || || 1 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 519439 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 519440 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 519441 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 519442 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 519443 || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 519444 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 519445 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 519446 || || 30 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 519447 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 519448 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 519449 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 519450 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 519451 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 519452 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 519453 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 519454 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 519455 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 519456 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 519457 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 519458 || || 5 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 519459 || || 11 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 519460 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 519461 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 519462 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 519463 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 519464 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 519465 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 519466 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 519467 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 519468 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 519469 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 519470 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 519471 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 519472 || || 20 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 519473 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 519474 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 519475 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 519476 || || 11 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 519477 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 519478 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 519479 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 519480 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 519481 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 519482 || || 26 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 519483 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 519484 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 519485 || || 16 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 519486 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 519487 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 519488 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 519489 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 519490 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 519491 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 519492 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 519493 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 519494 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 519495 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 519496 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 519497 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 519498 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 519499 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 519500 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

519501–519600 

|-bgcolor=#fefefe
| 519501 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 519502 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 519503 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#FFC2E0
| 519504 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 519505 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 519506 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 519507 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 519508 || || 15 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 519509 || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 519510 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 519511 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 519512 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 519513 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 519514 || || 25 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 519515 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 519516 || || 14 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 519517 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 519518 || || 26 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 519519 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 519520 || || 28 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 519521 || || 26 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 519522 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 519523 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 519524 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 519525 || || 21 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 519526 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 519527 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 519528 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 519529 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 519530 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 519531 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 519532 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 519533 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 519534 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 519535 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 519536 || || 23 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 519537 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 519538 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 519539 || || 15 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 519540 || || 23 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 519541 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 519542 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 519543 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 519544 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 519545 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 519546 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 519547 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 519548 || || 25 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 519549 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 519550 || || 18 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 519551 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 519552 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 519553 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 519554 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 519555 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 519556 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 519557 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 519558 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 519559 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 519560 || || 14 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 519561 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 519562 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 519563 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 519564 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 519565 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 519566 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 519567 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 519568 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 519569 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 519570 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 519571 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 519572 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 519573 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 519574 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 519575 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 519576 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 519577 || || 23 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 519578 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 519579 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 519580 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 519581 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 519582 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 519583 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 519584 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 519585 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 519586 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 519587 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 519588 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 519589 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 519590 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 519591 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 519592 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 519593 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 519594 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 519595 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 519596 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 519597 || || 6 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 519598 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 519599 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 519600 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

519601–519700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 519601 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 519602 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 519603 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 519604 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 519605 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 519606 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 519607 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 519608 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 519609 || || 18 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#FA8072
| 519610 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 519611 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 519612 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 519613 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 519614 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 519615 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 519616 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 519617 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 519618 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 519619 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 519620 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 519621 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 519622 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 519623 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 519624 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 519625 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 519626 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 519627 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 519628 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 519629 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 519630 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 519631 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 519632 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 519633 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 519634 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 519635 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 519636 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 519637 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 519638 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 519639 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 519640 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 519641 || || 15 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 519642 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 519643 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 519644 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 519645 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 519646 || || 23 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 519647 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 519648 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 519649 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 519650 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 519651 || || 25 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 519652 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 519653 || || 29 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 519654 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 519655 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 519656 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 519657 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 519658 || || 19 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 519659 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 519660 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 519661 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 519662 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 519663 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 519664 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 519665 || || 7 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 519666 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 519667 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 519668 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 519669 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 519670 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 519671 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 519672 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 519673 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 519674 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 519675 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 519676 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 519677 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 519678 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 519679 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 519680 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 519681 || || 7 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 519682 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 519683 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 519684 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 519685 || || 13 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 519686 || || 25 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 519687 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 519688 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 519689 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 519690 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 519691 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 519692 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 519693 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 519694 || || 8 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 519695 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 519696 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 519697 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 519698 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 519699 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 519700 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

519701–519800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 519701 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 519702 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 519703 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 519704 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 519705 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 519706 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 519707 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 519708 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 519709 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 519710 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 519711 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 519712 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 519713 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 519714 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 519715 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 519716 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 519717 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 519718 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 519719 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 519720 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 519721 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 519722 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 519723 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 519724 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 519725 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 519726 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 519727 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 519728 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 519729 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 519730 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 519731 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 519732 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 519733 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 519734 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 519735 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 519736 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 519737 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 519738 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 519739 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 519740 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 519741 || || 1 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 519742 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 519743 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 519744 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 519745 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 519746 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 519747 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 519748 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 519749 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 519750 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 519751 || || 20 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 519752 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 519753 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 519754 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 519755 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 519756 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 519757 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 519758 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 519759 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 519760 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 519761 || || 18 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 519762 || || 15 de maig de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 519763 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 519764 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 519765 || || 22 d'abril de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 519766 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 519767 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 519768 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 519769 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 519770 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 519771 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 519772 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 519773 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 519774 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 519775 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 519776 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 519777 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 519778 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 519779 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 519780 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 519781 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 519782 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#FA8072
| 519783 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 519784 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 519785 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 519786 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 519787 || || 11 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 519788 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 519789 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 519790 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 519791 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 519792 || || 2 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 519793 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 519794 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 519795 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 519796 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 519797 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 519798 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 519799 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 519800 || || 17 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

519801–519900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 519801 || || 11 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 519802 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 519803 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 519804 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 519805 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 519806 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 519807 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 519808 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 519809 || || 18 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 519810 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 519811 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 519812 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 519813 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 519814 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 519815 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 519816 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 519817 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 519818 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 519819 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 519820 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 519821 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 519822 || || 12 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 519823 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#FFC2E0
| 519824 || || 13 de maig de 2013 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 519825 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 519826 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 519827 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 519828 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 519829 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 519830 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 519831 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 519832 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 519833 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 519834 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 519835 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 519836 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 519837 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 519838 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 519839 || || 2 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 519840 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 519841 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 519842 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 519843 || || 1 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 519844 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 519845 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 519846 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 519847 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 519848 || || 17 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 519849 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 519850 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 519851 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 519852 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 519853 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 519854 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 519855 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 519856 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 519857 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 519858 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 519859 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 519860 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 519861 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 519862 || || 12 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 519863 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 519864 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 519865 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 519866 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 519867 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 519868 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 519869 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 519870 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 519871 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 519872 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 519873 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 519874 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 519875 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 519876 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 519877 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 519878 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 519879 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 519880 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 519881 || || 8 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 519882 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 519883 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 519884 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 519885 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 519886 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 519887 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 519888 || || 18 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 519889 || || 13 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 519890 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 519891 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 519892 || || 20 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 519893 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#FA8072
| 519894 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 519895 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 519896 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 519897 || || 14 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 519898 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 519899 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 519900 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

519901–520000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 519901 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 519902 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 519903 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 519904 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 519905 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 519906 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 519907 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 519908 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 519909 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 519910 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 519911 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 519912 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 519913 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 519914 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 519915 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 519916 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 519917 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 519918 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 519919 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 519920 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 519921 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 519922 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 519923 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 519924 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 519925 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 519926 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 519927 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 519928 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 519929 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 519930 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 519931 || || 2 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 519932 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 519933 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 519934 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 519935 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 519936 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 519937 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 519938 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 519939 || || 21 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 519940 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 519941 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 519942 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 519943 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 519944 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 519945 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 519946 || || 13 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 519947 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 519948 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 519949 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 519950 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 519951 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 519952 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 519953 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 519954 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 519955 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 519956 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 519957 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 519958 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 519959 || || 15 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 519960 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 519961 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 519962 || || 7 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 519963 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 519964 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 519965 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 519966 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 519967 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 519968 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 519969 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 519970 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 519971 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 519972 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 519973 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 519974 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 519975 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 519976 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 519977 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 519978 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 519979 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 519980 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 519981 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 519982 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 519983 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 519984 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 519985 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 519986 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 519987 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 519988 || || 26 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 519989 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 519990 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 519991 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 519992 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 519993 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 519994 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 519995 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 519996 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 519997 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 519998 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 519999 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 520000 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (515001)-(520000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)